Miladinow, Miladinov,  bzw. weiblich Miladinowa, Miladinova   ist der Familienname folgender Personen:

 Dimităr Miladinow (1810–1862), bulgarisch-makedonischer Poet und Folklorist, siehe Brüder Miladinow 
 Naum Miladonow (1817–1897), bulgarisch-makedonischer Poet und Folklorist
 Konstantin Miladinow (1830–1862), bulgarisch-makedonischer Poet und Folklorist, siehe Brüder Miladinow 
 Zerewna Miladinowa (1854–1934), bulgarisch-makedonische Bildungsfunktionärin